До́нни ван де Бек (; родился 18 апреля 1997 года в , Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов.

В 2008 году присоединился к академии «Аякса». В 2015 году дебютировал в составе нидерландского клуба в матче Лиги Европы против шотландского клуба «Селтик». В сезоне 2016/17 был включён в состав «команды недели» в Лиге Европы. «Аякс» дошёл до финала, но проиграл в нём английскому «Манчестер Юнайтед». В течение сезона 2017/18 ван де Бек стал одним из игроков основного состава своей команды, забив по его итогам 13 голов. После окончания сезона 2018/19, в котором «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, ван де Бек был включён в список из 30 номинантов на награду «Золотой мяч».

Ван де Бек представлял Нидерланды на молодёжном уровне, выступив в командах до 17, до 19, до 20 лет и до 21 года. 14 ноября 2017 года дебютировал в составе главной сборной своей страны.

Клубная карьера

Ранние годы 
Ван де Бек — воспитанник футбольной академии клуба «Венсе Бойс», в котором когда-то играл его отец, Андре. В 2008 году Донни перебрался в академию «Аякса».

В январе 2015 года впервые дебютировал в составе «Йонг Аякс» (резервная команда «Аякса») в первом дивизионе Нидерландов против «Спарты». Два месяца спустя главный тренер первой команды Франк де Бур включил Донни в состав на матч против «АДО Ден Хааг», однако в этом матче он так и не вышел на поле. В конце сезона 2014/15 ван де Бек был признан «талантом года» в «Аяксе».

В ноябре 2015 года Ван де Бек был включён в состав первой команды на матч Лиги Европы против шотландского клуба «Селтик». В этом матче нидерландец вышел на поле во втором тайме, заменив во втором тайме Лассе Шёне и тем самым произведя свой дебют, а «Аякс» одержал победу со счётом 2:1. Впоследствии сам игрок назвал свой дебют «прекрасным». Три дня спустя Донни впервые вышел в матче чемпионата Нидерландов, игра против «ПЕК Зволле» окончилась с победным счётом 2:0. В следующем месяце он забил свой первый гол за «Аякс», это произошло в матче против норвежского клуба «Молде» (1:1). Гол, забитый в этом матче, был признан лучшим голом месяца в клубе.

Нидерландское издание Voetbal International в январе 2016 года сообщило, что тренер команды де Бур был впечатлён выступлениями ван де Бека. 16 февраля Донни был официально переведён в первую команду. Однако в сезоне 2015/16 полузащитник продолжал регулярно выступать в составе «Аякса» до 19 лет.

«Аякс» 
В начале сезона 2016/17 новый главный тренер команды Петер Бос включил ван де Бека в состав «Аякса» на квалификационный матч Лиги чемпионов против греческого клуба ПАОК. Это произошло по нескольким причинам: Бос был впечатлён выступлением игрока на предсезонном турнире в Австрии, а также в связи с тем, что основные игроки команды Неманья Гудель и Ришедли Базур не могли принять участие в этом матче. 26 июля ван де Бек вышел в основном составе матча против греческого клуба, однако команды не смогли выявить победителя — 1:1. В ноябре полузащитник был включён в «команду недели» в Лиге Европы за свою игру в матче против «Панатинаикоса». В финале турнира против английского «Манчестер Юнайтед» ван де Бек заменил Лассе Шёне на 70-й минуте матча. «Аякс» проиграл со счётом 2:0.

Комментируя выступления ван де Бека перед сезоном 2017/18 нидерландская газета Algemeen Dagblad написала, что Донни успешно заменил Дэви Классена, недавно перешедшего в английский «Эвертон». В обоих матчах отборочного турнира Лиги чемпионов против французского клуба «Ницца» ван де Бек смог отличиться забитым мячом. В первом матче он забил уже 36-й минуте, воспользовавшись ошибкой, допущенной вратарём соперника, матч закончился со счётом 1:1. Во втором матче полузащитник забил на 26 минуте матча, который аналогично первому закончился ничьёй — 2:2. 18 ноября ван де Бек забил свой первый хет-трик в матче против НАК Бреда (8:0). Всего же нидерландский полузащитник провёл 34 матча за «Аякс», в которых ему удалось забить 11 голов.

В сезоне 2018/19 нидерландский клуб смог выиграть свой первый чемпионский титул за пять лет, а также выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Ван де Бек забил гол в ворота туринского «Ювентуса» 16 апреля во втором матче 1/4 финала турнира, тем самым позволив «Аяксу» обыграть итальянскую команду по сумме двух матчей. 7 мая он забил гол в матче против английского «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче полуфинальной стадии турнира, в результате чего «Аякс» одержал победу со счётом 1:0, однако во втором матче нидерландский клуб потерпел поражение со счётом 3:2 и завершил своё выступление на турнире. После окончания данного сезона Донни ван де Бек был включён в список из 30 номинантов на награду «Золотой мяч».

«Манчестер Юнайтед» 
2 сентября 2020 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 39 млн евро (34,7 млн фунтов); сумма трансфера может вырасти в будущем на 5 млн евро в виде различных бонусов. Ван де Бек подписал с английским клубом пятилетний контракт. Он выбрал для себя футболку с номером «34» в честь своего друга Абдельхака Нури, выступавшего в «Аяксе» под этим номером. 19 сентября 2020 года впервые сыграл за «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену Полю Погба в матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» и отметился забитым мячом в своей дебютной игре за клуб.

Аренда в «Эвертоне» 
31 января 2022 года ван де Бек был арендован «Эвертоном» до конца сезона 2021/22.

Международная карьера 
В 2014 году в составе юношеской сборной Нидерландов ван де Бек стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы на Мальте. На турнире он сыграл в матчах против команд Турции, Мальты, Шотландии и дважды Англии.

14 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Румынии ван де Бек дебютировал за сборную Нидерландов. Нидерландский полузащитник вышел на поле в обоих матчах финальной стадии Лиги Наций 2018/19 против сборной Англии (3:1) и сборной Португалии (0:1), благодаря чему смог стать серебряным призёром данного турнира.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Сборная Нидерландов (до 17)
 Финалист Юношеского чемпионата Европы: 2014

Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр Лиги наций УЕФА 2019

Личные 
 «Талант года» в «Аяксе»: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»